Brabant (deutsch [], niederländisch [], französisch []) steht für die folgenden geografischen Objekte:

 Herzogtum Brabant, ein historisches Gebiet in den heutigen Staaten Niederlande und Belgien
 heute eine Provinz in den Niederlanden, siehe Noord-Brabant
 Provinz Brabant, bis 1995 eine Provinz des Königreichs Belgien
 heute eine Provinz in der belgischen Region Flandern, siehe Provinz Flämisch-Brabant
 heute eine Provinz in der belgischen Region Wallonien, siehe Provinz Wallonisch-Brabant
Brabant (Solingen), eine Ortslage in der Stadt Solingen, Deutschland
 Brabant-Insel, eine Insel in der Antarktis
 Le Morne Brabant, Berg auf Mauritius

französische Gemeinden im Département Meuse:
 Brabant-en-Argonne
 Brabant-le-Roi
 Brabant-sur-Meuse

Brabant ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Brabant (1870–1936), deutscher Archivar und Historiker
 Frank Brabant (* 1938), deutscher Kunstsammler und Unternehmer
 Julius Brabant (1825–1912), deutscher Unternehmer

Brabant bezeichnet:
 Brabant (Schiff), Flusskreuzfahrtschiff von Fred. Olsen River Cruises

Siehe auch:

 Brabanter, eine Kaltblut-Pferderasse aus dem belgischen Zuchtgebiet Brabant
 Brabanter Elle, ein Längenmaß
 Killerbande von Brabant, eine terroristische Vereinigung der 1980er-Jahre
 Braband
 Brabandt